Álvaro Espinoza puede hacer referencia a:

 Álvaro Alberto Espinoza Ramírez (1962), beisbolista venezolano.
 Álvaro Marcelo Espinoza Concha (1974), actor chileno de teatro, cine y televisión.